Kleine Polder (Delfzijl), Groningen
Kleine Polder (Termunterzijl), Groningen
de oorspronkelijke vaan van de Fockenspolder, Groningen
Kleine polder (Groede), Zeeland
De Kleine Polder, een particuliere polder in Friesland

Zie ook
Kleinpolder